Oh Ji-young (ur. 1988) – południowokoreańska golfistka
 Oh Ji-young (ur. 1988) – południowokoreańska siatkarka